Zabo peut désigner :
 Zabo, la commune du département de Bagré au Burkina Faso ;
 Zabo, la commune du département de Kiembara au Burkina Faso ;
 la Reine Zabo est un personnage de la Saga Malaussène de Daniel Pennac.

Homonymie de toponyme